Ceci est une liste non exhaustive de films et de dessins animés ayant pour thème principal Noël.

Animation

Séries télévisées 

Noel